Poschenrieder ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Poschenrieder (* 1964), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Manfred Poschenrieder (* 1938), deutscher Motorrad-Rennfahrer